

Cinema 
 The Munsters - film del 2022 diretto da Rob Zombie

Televisione 
 Famiglia Munster (The Munsters) - gruppo di personaggi e media franchise statunitense
 I mostri (The Munsters) - serie televisiva statunitense del 1964
 The Munsters' Revenge - film per la televisione del 1973 diretto da Don Weis

Videogiochi 
 The Munsters - videogioco multipiattaforma del 1989

Pagine correlate 
 Munster